Le nom de Gramercy peut faire référence :
 au Gramercy Park à New York ;
 à la ville de Gramercy en Louisiane.